Phaeopeltosphaeria är ett släkte av svampar. Phaeopeltosphaeria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeopeltosphaeria